Pedro de Valdivia (século XVI) — conquistador espanhol do Chile

Geografia

Chile
Valdivia (cidade)
Valdivia (província)
Rio Valdivia

Outros países
Valdivia (Antioquia) — cidade da Colômbia
Pomar de Valdivia — município da Espanha
Dean Valdivia (distrito) — distrito peruano

Outros usos
Valdivia - designação de um período interglaciar.
2741 Valdivia — asteroide
Valdivia (género) — género botânico de família Escalloniaceae
Jorge Valdivia — jogador de futebol chileno
Wanderson Ferreira de Oliveira – jogador de futebol brasileiro

Desambiguações de topônimos